Rat Pack steht für: 

 Rat Pack, eine Gruppe von Schauspielern und Entertainern bezeichnend
 Rat Pack Filmproduktion, eine deutsche Filmproduktionsgesellschaft mit Sitz in München und Berlin
 RatPac Entertainment, eine US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft